Miasta w USA:
 Cloverland – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
 Cloverland – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vilas
Gminy w USA:
 Cloverland (ang. Cloverland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
 Cloverland (ang. Cloverland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vilas